

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Młynów – część miasta Przemków
 Młynów – część miasta Warszawa, dzielnicy Wola
 Młynów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Młynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Młynów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Miejscowość na Ukrainie 
 Młynów – osiedle typu miejskiego w obwodzie rówieńskim

Inne 
 Młynów – stacja linii M2 metra w Warszawie

Zobacz też 
 Młynówka, Młynarka